MÁV M61 – dízelmozdony sorozat, becenevén a „Nohab”
Messier 61 – spirálgalaxis
M61 Vulcan – Gatling-rendszerű gépágyú